Пісенний конкурс Євробачення 1973 став 18-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 7 квітня 1973 року в місті Люксембург. Мальта й Австрія вирішили не брати участь у конкурсі. Приєднався Ізраїль, через що довелося підсилити міри безпеки. Правило мови виконання був змінено, тепер сам співак міг вибирати мову виконання. Люксембург знову переміг з піснею «Tu te reconnaitras», виконаною Анною-Марією Давид.

 — 1-е місце

Результати

Голосування 

Найбільше балів представникам інших країн дала Швейцарія - 105 балів, Югославія - 103 бала і Іспанія - 99 балів. Найменше балів дала Португалія - 68 балів, Італія - 76 балів і Швеція - 77 балів

10 балів 
Нижче наведено підсумок усіх 10 ідеальних балів, отриманих під час голосування.

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
Євробачення
1973 у телебаченні
1973 у Європі
Квітень 1973
Культура Люксембурга
1973 у Люксембурзі